Ospina ist der Familienname folgender Personen:

 Augusto Aristizábal Ospina (1928–2004), kolumbianischer Geistlicher, Bischof von Jericó
 Carlos Ospina, kolumbianischer Bahn- und Straßenradrennfahrer
 Carlos Wyld Ospina (1891–1956), guatemaltekischer Novellist, Essayist und Dichter
 David Ospina (* 1988), kolumbianischer Fußballspieler
 Hernando Calvo Ospina (* 1961), kolumbianischer Journalist und Schriftsteller
 José Roberto Ospina Leongómez (* 1947), kolumbianischer Geistlicher, Bischof von Buga
 Mariano Ospina Pérez (1891–1976), kolumbianischer Politiker und von 1946 bis 1950 Präsident Kolumbiens
 Pedro Nel Ospina (1858–1927), kolumbianischer General, Politiker und Diplomat
 Tulio Ospina (1857–1921), kolumbianischer Bergbauingenieur, Wissenschaftler, Unternehmer und Autor

Ospina steht für:

 Ospina (Nariño), eine Gemeinde in Kolumbien